Лабе — французская фамилия и топоним.

Фамилия 
 Лабе, Катрина (1794—1868) — белошвейка, мать Александра Дюма-сына, любовница Александра Дюма-отца.
 Лабе, Луиза Шарлен (1522—1566) — французская поэтесса, хозяйка литературного салона.

Топоним 
 Лабе — город в Гвинее.
 Лабе — провинция с центром в этом городе.

См. также 
 Лаббе